Čile:
 Atacama, pustinja
 Atacama (provincija), provincija
 Regija Atacama, regija